Віндермір () — англомовний топонім.

Багамські острови 
 Віндермір — острів архіпелагу Багамські острови

Велика Британія 
 Віндермір — озеро в графства Камбрія, найбільше природне озеро в Англії.
 Віндермір — місто в графства Камбрія біля однойменного озера.

Канада 
 Віндермір — озеро в провінції Британська Колумбія.

США 
 Віндермір — місто в окрузі Орандж штату Флорида.